Sierra County (Californië)
 Sierra County (New Mexico)